

Cinema 
 Killing Machine (Goma-2) – film del 1984 diretto da José Antonio de la Loma
 Killing Machine - Assassino nato (Killing Machine) – film del 1994 diretto da Damien Lee

Musica 
 Killing Machine – album dei Judas Priest del 1978
 Killing Machine – album di Tracii Guns del 1999
 Killing Machine – gruppo musicale

Videogiochi 
 Killing Machine – videogioco per Commodore 64, Amiga e Atari ST